Franz Keller es el conjunto de un nombre propio Franz y un apellido Keller que puede referirse a varios personajes:

 Franz Keller (político) (1773-1838), estadista de Baden, Alemania;
 Franz Xaver Friedrich Karl Keller (1873-1944), teólogo católico alemán;
 Franz Keller (psicólogo) (1913-1991), psicólogo suizo;
 Franz Keller (esquiador) (* 1945), saltador de esquí alemán.